Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 21. Европском првенству у атлетици у дворани 1990. одржано је 3. марта у Глазгов у (Уједињено Краљевство).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1989. у Хагу  бранио је Улф Тимерман из Источне Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 20 бацача кугле из 15 земаља.

  Аустрија (1)
  Грчка (1)
  Западна Немачка (3)
  Исланд (1)
  Источна Немачка (2)
  Италија (1)
  Норвешка (2)
  Пољска (1)
  Португалија (1)
  Совјетски Савез (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Турска (1)
  Француска (1)
  Чехословачка (2)
  Шведска (1)

Рекорди

Освајачи медаља

Резултати

Финале 

{|class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 21. Европског првенства у дворани 1970—1990.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резулати ЕП у дворани 1990. на сајту maik-richter.de
 Резултати ЕП 1990. на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА].

Европско првенство у атлетици у дворани 1990.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани